Сисилија има више значења:
 Сисилија (Кентаки)
 Сисилија (Луизијана)